Alejandro Correa puede corresponder a:

Alejandro Correa (actor): un actor mexicano.
Alejandro Correa (músico): un músico argentino.